Сілін В'ячеслав Іванович (1907—1975) — радянський конструктор—зброяр, лауреат Ленінської премії.
 Сілін Олександр Дмитрович (1883—1942) — російський художник, графік, сценограф, викладач, філолог, мистецтвознавець.
 Сілін Радомир Іванович (* 1931) — український вчений-технолог, академік Хмельницького Національного університету, заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук.

 Сілін — присілок в ґміні Моронґ Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі.
 Сілін-Худук — залізнична станція в КНР, розташована на Цзінін-Ерлянській залізниці.
 Сілін — дамба в провінції Ґуйчжоу, Китай.
 Кім Сілін — американський бізнесмен, народився в Одесі.

Див. також 
 Силін